Rádio Redentor é uma emissora de rádio brasileira sediada em Brasília, Distrito Federal, com programação voltada ao público evangélico. Cobre esportes com a equipe do locutor Neder Cassio.

A rádio opera em 1110 KHz.

História 
A Rádio Redentor foi inaugurada em 1989 e desde então vem operando em ondas médias com a frequência 1110-AM. Sua programação é variada e abrangente com duração de 24 horas por dia.

Cerca de 80% dos ouvintes são das classes B, C, D e E, possuem idade acima de quinze anos e grau de instrução do nível básico ao superior, além de economicamente ativos.

Com estúdios em Taguatinga, sua programação abrange todo o Distrito Federal, o entorno em Goiás e Minas Gerais, e os estados de Tocantins, Bahia e à cidade de Marília, São Paulo.

A rádio ocupa o 1º lugar na pesquisa-IBOPE de opinião nas seguinte localidades do Distrito Federal: Ceilândia, Samambaia, Taguatinga, Recanto das Emas, Riacho Fundo e Santa Maria.

Equipe Esportiva (Na Cara do Gol)
 William Souto
 Neder Cássio Filho
 Thiago Silva
 Douglas Oliveira

Estações de rádio do Distrito Federal (Brasil)
Estações de rádio fundadas em 1989